Legazpi peut désigner :

Toponyme 
Legazpi, commune espagnole du Pays basque
Legazpi, ville des Philippines
 Legazpi, quartier administratif de Madrid 
 Legazpi, station du métro de Madrid.

Patronyme 
Miguel López de Legazpi, conquérant espagnol des Îles Philippines.

Autres 
 SS Legazpi, nom donné au paquebot britannique SS Zunguru lorsqu'il fut acquis par la Compagnie transatlantique espagnole en 1910

Homonymie de toponyme